Избыток — многозначный термин:

 То же, что и профицит
 Избыток массы — разность между массой покоя атома данного изотопа, выраженной в атомных единицах массы, и массовым числом данного изотопа

См. также 

 Дефицит